432 км, 432-й киломе́тр — топоним в России и Украине.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 432 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Донецкая область). Код 482714.
 432 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 605226.
 432 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Тамбовская область. Код 600237.